У таблиці представлені народи Росії, що розподілені на мовні сім'ї та групи. Жирним шрифтом виділені корінні народи, що, переважно або в основному, проживають тільки в Росії (і не мають державних утворень і великих ареалів розселення поза Росією).

Дані перепису 1989 року, перепису 2002 року, перепису 2010 року

Примітки 

 

Населення Росії
Народи Росії
е